Плаунок (Selaginella) — рід плауноподібних рослин, єдиний у родині плаункових (Selaginellaceae). Містить близько 750 видів.

Види

a 
 Selaginella aboriginalis
 Selaginella acanthonota
 Selaginella acanthostachys
 Selaginella achotalensis
 Selaginella acutifolia
 Selaginella adunca
 Selaginella aenea
 Selaginella alampeta
 Selaginella albociliata
 Selaginella albolineata
 Selaginella alligans
 Selaginella alopecuroides
 Selaginella alutacea
 Selaginella amazonica
 Selaginella amblyphylla
 Selaginella anaclasta
 Selaginella anceps
 Selaginella andrewsii
 Selaginella apoda
 Selaginella apoensis
 Selaginella applanata
 Selaginella arbuscula
 Selaginella arbusculoides
 Selaginella arenaria
 Selaginella arenicola
 Selaginella argentea
 Selaginella aristata
 Selaginella arizonica
 Selaginella armata
 Selaginella arrecta
 Selaginella arroyana
 Selaginella arsenei
 Selaginella arsiclada
 Selaginella arthritica
 Selaginella articulata
 Selaginella ascillifolia
 Selaginella asperula
 Selaginella asplundii
 Selaginella asprella
 Selaginella atimonanensis
 Selaginella auquieri
 Selaginella auriculata
 Selaginella australiensis
 Selaginella axillifolia

b 
 Selaginella bahiensis
 Selaginella balansae
 Selaginella balfourii
 Selaginella bamleri
 Selaginella banksii
 Selaginella barnebyana
 Selaginella basipilosa
 Selaginella beccariana
 Selaginella behrmanniana
 Selaginella beitelii
 Selaginella bemarahensis
 Selaginella bernoullii
 Selaginella bifida
 Selaginella biformis
 Selaginella bigelovii
 Selaginella birarensis
 Selaginella bisulcata
 Selaginella blepharophylla
 Selaginella bluuensis
 Selaginella bodinieri
 Selaginella bombycina
 Selaginella bomiensis
 Selaginella boninensis
 Selaginella boschai
 Selaginella bracei
 Selaginella brachyblepharis
 Selaginella brachystachya
 Selaginella braunii
 Selaginella breedlovei
 Selaginella breweriana
 Selaginella brevifolia
 Selaginella brevipes
 Selaginella breynii
 Selaginella breynioides
 Selaginella brisbanensis
 Selaginella brooksii
 Selaginella browneana
 Selaginella bryophila
 Selaginella bryopteris
 Selaginella buchholzii
 Selaginella buergersiana
 Selaginella burbidgei
 Selaginella burkei

c 
 Selaginella cabrerensis
 Selaginella caffrorum
 Selaginella calceolata
 Selaginella calcicola
 Selaginella calostachya
 Selaginella calosticha
 Selaginella caluffii
 Selaginella canaliculata
 Selaginella cardiophylla
 Selaginella carinata
 Selaginella carioi
 Selaginella carnea
 Selaginella carnerosana
 Selaginella cataphracta
 Selaginella cataractrum
 Selaginella cathedrifolia
 Selaginella caudata
 Selaginella cavifolia
 Selaginella centipediformis
 Selaginella cesatii
 Selaginella chaetoloma
 Selaginella chaii
 Selaginella cheiromorpha
 Selaginella chevalieri
 Selaginella chiapensis
 Selaginella chiquitana
 Selaginella christii
 Selaginella chrysocaulos
 Selaginella chrysoleuca
 Selaginella chrysorrhizos
 Selaginella ciliaris
 Selaginella cinerascens
 Selaginella cladorrhizans
 Selaginella coarctata
 Selaginella cochleata
 Selaginella commersoniana
 Selaginella commutata
 Selaginella concinna
 Selaginella conferta
 Selaginella confusa
 Selaginella congoensis
 Selaginella contigua
 Selaginella convoluta
 Selaginella corallina
 Selaginella cordifolia
 Selaginella correae
 Selaginella corrugis
 Selaginella crassipes
 Selaginella cristalensis
 Selaginella cruciformis
 Selaginella culverwellii
 Selaginella cumingiana
 Selaginella cuneata
 Selaginella cupressina
 Selaginella cyclophylla

d 
 Selaginella daguensis
 Selaginella dahlii
 Selaginella d'armandvillei
 Selaginella dasyloma
 Selaginella davidii
 Selaginella decipiens
 Selaginella decomposita
 Selaginella decurrens
 Selaginella deflexa
 Selaginella delicatissima
 Selaginella delicatula
 Selaginella dendricola
 Selaginella densa
 Selaginella denticulata
 Selaginella denudata
 Selaginella devolii
 Selaginella dielsii
 Selaginella diffusa
 Selaginella digitata
 Selaginella distachya
 Selaginella distans
 Selaginella doederleinii
 Selaginella dolichoclada
 Selaginella dorsicola
 Selaginella dosediae
 Selaginella douglasii
 Selaginella dregei
 Selaginella drepanophylla

e 
 Selaginella eatonii
 Selaginella echinata
 Selaginella eclipes
 Selaginella ecuadoriana
 Selaginella effusa
 Selaginella eggersii
 Selaginella elegantissima
 Selaginella elmeri
 Selaginella engleri
 Selaginella epipubens
 Selaginella epirrhizos
 Selaginella erectifolia
 Selaginella eremophila
 Selaginella erythropus
 Selaginella eschscholzii
 Selaginella estrellensis
 Selaginella eublepharis
 Selaginella euclimax
 Selaginella eurynota
 Selaginella exaltata
 Selaginella exasperata
 Selaginella exilis
 Selaginella expansa
 Selaginella extensa

f 
 Selaginella falcata
 Selaginella fenixii
 Selaginella filicaulis
 Selaginella finitima
 Selaginella finium
 Selaginella firmula
 Selaginella firmuloides
 Selaginella fissidentoides
 Selaginella flabellata
 Selaginella flabellum
 Selaginella flacca
 Selaginella flagellata
 Selaginella flexuosa
 Selaginella fragilis
 Selaginella fragillima
 Selaginella frondosa
 Selaginella fruticulosa
 Selaginella fuertesii
 Selaginella fulcrata
 Selaginella fulvicaulis
 Selaginella furcillifolia

g 
 Selaginella gastrophylla
 Selaginella gaudichaudiana
 Selaginella geniculata
 Selaginella gigantea
 Selaginella glossophylla
 Selaginella gorvalensis
 Selaginella goudotiana
 Selaginella grabowskyi
 Selaginella gracilis
 Selaginella gracillima
 Selaginella grallipes
 Selaginella grandis
 Selaginella griffithii
 Selaginella grisea
 Selaginella guatemalensis
 Selaginella gynostachya
 Selaginella gypsophila

h 
 Selaginella haematodes
 Selaginella haenkeana
 Selaginella hainanensis
 Selaginella hallieri
 Selaginella hansenii
 Selaginella harrisii
 Selaginella hartii
 Selaginella hartwegiana
 Selaginella helferi
 Selaginella helicoclada
 Selaginella hellwigii
 Selaginella helvetica
 Selaginella hemicardia
 Selaginella hengduanshanicola
 Selaginella heterodonta
 Selaginella heterostachys
 Selaginella hewittii
 Selaginella hezhangensis
 Selaginella hieronymiana
 Selaginella hildebrandtii
 Selaginella hindsii
 Selaginella hirsuta
 Selaginella hirtifolia
 Selaginella hispida
 Selaginella hochreutineri
 Selaginella hoffmannii
 Selaginella hollrungii
 Selaginella homaliae
 Selaginella hordeiformis
 Selaginella horizontalis
 Selaginella hosei
 Selaginella huehuetenangensis
 Selaginella humboldtiana

i 
 Selaginella idiospora
 Selaginella illecebrosa
 Selaginella imbricans
 Selaginella imbricata
 Selaginella inaequalifolia
 Selaginella ingens
 Selaginella integrifolia
 Selaginella intermedia
 Selaginella intertexta
 Selaginella involvens
 Selaginella ivanii

j 
 Selaginella jacquemontii
 Selaginella jagorii
 Selaginella jonesii
 Selaginella jungermannioides

k 
 Selaginella kaernbachii
 Selaginella kalbreyeri
 Selaginella kanehirae
 Selaginella karimatae
 Selaginella karowtipuensis
 Selaginella kerstingii
 Selaginella ketra-ayam
 Selaginella kittyae
 Selaginella kivuensis
 Selaginella kochii
 Selaginella kouytcheensis
 Selaginella kraussiana
 Selaginella krugii
 Selaginella kunzeana
 Selaginella kurzii
 Selaginella kusaiensis

l 
 Selaginella labordei
 Selaginella lacerata
 Selaginella lageriana
 Selaginella lakkidiana
 Selaginella lanceolata
 Selaginella landii
 Selaginella latifolia
 Selaginella latifrons
 Selaginella latupana
 Selaginella lauterbachii
 Selaginella laxa
 Selaginella laxifolia
 Selaginella laxistrobila
 Selaginella lebongtandaiana
 Selaginella lechleri
 Selaginella ledermanni
 Selaginella leonardii
 Selaginella leoneensis
 Selaginella lepida
 Selaginella lepidophylla
 Selaginella leprieurii
 Selaginella leptophylla
 Selaginella leucobryoides
 Selaginella leucoloma
 Selaginella lewalleana
 Selaginella leveriana
 Selaginella limbata
 Selaginella lindenii
 Selaginella lindhardtii
 Selaginella lindigii
 Selaginella lineariformis
 Selaginella lineolata
 Selaginella lingulata
 Selaginella llanosii
 Selaginella lobbii
 Selaginella longiaristata
 Selaginella longiciliata
 Selaginella longipes
 Selaginella longipinna
 Selaginella longirostris
 Selaginella longissima
 Selaginella longistrobilina
 Selaginella lonko-batu
 Selaginella loriai
 Selaginella ludoviciana
 Selaginella lutchuensis
 Selaginella luzonensis
 Selaginella lyallii
 Selaginella lychnuchus

m 
 Selaginella macilenta
 Selaginella macrathera
 Selaginella macroblepharis
 Selaginella macrophylla
 Selaginella macrostachya
 Selaginella madagascariensis
 Selaginella magnifica
 Selaginella mairei
 Selaginella mannii
 Selaginella maracasensis
 Selaginella marahuacae
 Selaginella marginata
 Selaginella marinii
 Selaginella marosensis
 Selaginella martensii
 Selaginella mastospora
 Selaginella maxima
 Selaginella mayeri
 Selaginella mazaruniensis
 Selaginella megalura
 Selaginella megaphylla
 Selaginella megastachya
 Selaginella melanesica
 Selaginella mendoncae
 Selaginella menziesii
 Selaginella meridensis
 Selaginella mickelii
 Selaginella microdendron
 Selaginella microdonta
 Selaginella microphylla
 Selaginella microtus
 Selaginella miniatospora
 Selaginella minima
 Selaginella minutifolia
 Selaginella mittenii
 Selaginella mixteca
 Selaginella moellendorffii
 Selaginella molleri
 Selaginella molliceps
 Selaginella mollis
 Selaginella monodii
 Selaginella monospora
 Selaginella moratii
 Selaginella morgani
 Selaginella moritziana
 Selaginella mortoniana
 Selaginella mosorongensis
 Selaginella moszkowskii
 Selaginella muelleri
 Selaginella muscosa
 Selaginella mutica
 Selaginella myosuroides
 Selaginella myosurus

n 
 Selaginella nana
 Selaginella neblinae
 Selaginella neei
 Selaginella negrosensis
 Selaginella neocaledonica
 Selaginella neomexicana
 Selaginella nipponica
 Selaginella nivea
 Selaginella njamnjamensis
 Selaginella nothohybrida
 Selaginella novae-guineae
 Selaginella novae-hollandiae
 Selaginella novoleonensis
 Selaginella nubigena
 Selaginella nummularia
 Selaginella nummularifolia

o 
 Selaginella oaxacana
 Selaginella obtusa
 Selaginella oligoclada
 Selaginella opaca
 Selaginella orbiculifolia
 Selaginella oregana
 Selaginella orinocensis
 Selaginella orizabensis
 Selaginella ornata
 Selaginella ornithopodioides
 Selaginella osaensis
 Selaginella ostenfeldii
 Selaginella ovifolia
 Selaginella oviformis

p 
 Selaginella padangensis
 Selaginella palauensis
 Selaginella pallescens
 Selaginella pallida
 Selaginella pallidissima
 Selaginella palmiformis
 Selaginella palu-palu
 Selaginella panurensis
 Selaginella parishii
 Selaginella parkeri
 Selaginella parviarticulata
 Selaginella parvifolia
 Selaginella paxii
 Selaginella pedata
 Selaginella pennata
 Selaginella pentagona
 Selaginella permutata
 Selaginella perottetii
 Selaginella perpusilla
 Selaginella peruviana
 Selaginella pervillei
 Selaginella petelotii
 Selaginella phanotricha
 Selaginella philippina
 Selaginella phillipsina
 Selaginella picta
 Selaginella pilifera
 Selaginella pilosula
 Selaginella plagiochila
 Selaginella plana
 Selaginella plumieri
 Selaginella plumosa
 Selaginella poeppigiana
 Selaginella polymorpha
 Selaginella polyptera
 Selaginella polystachya
 Selaginella popayanensis
 Selaginella poperangensis
 Selaginella porelloides
 Selaginella porphyrospora
 Selaginella posewitzii
 Selaginella potaroensis
 Selaginella praestans
 Selaginella praetermissa
 Selaginella prasina
 Selaginella presliana
 Selaginella pricei
 Selaginella procera
 Selaginella producta
 Selaginella prolifera
 Selaginella proniflora
 Selaginella propinqua
 Selaginella prostrata
 Selaginella protensa
 Selaginella protracta
 Selaginella proxima
 Selaginella pruskiana
 Selaginella pseudonipponica
 Selaginella pseudopaleifera
 Selaginella pseudo-volkensii
 Selaginella pubens
 Selaginella puberulipes
 Selaginella pubescens
 Selaginella pulcherrima
 Selaginella pulvinata
 Selaginella pygmaea

q 
 Selaginella quadrifaria
 Selaginella quadrivenulosa

r 
 Selaginella radiata
 Selaginella radicata
 Selaginella raiateensis
 Selaginella ramosii
 Selaginella ramosissima
 Selaginella raynaliana
 Selaginella rechingeri
 Selaginella reflexa
 Selaginella reineckei
 Selaginella remotifolia
 Selaginella repanda
 Selaginella reticulata
 Selaginella revoluta
 Selaginella rhodostachya
 Selaginella ribae
 Selaginella ridleyi
 Selaginella rivalis
 Selaginella robinsonii
 Selaginella rodriguesiana
 Selaginella roesickeana
 Selaginella rolandi-principis
 Selaginella roraimensis
 Selaginella rosea
 Selaginella rossii
 Selaginella rothertii
 Selaginella rotundifolia
 Selaginella roxburghii
 Selaginella royenii
 Selaginella rugulosa
 Selaginella rupestris
 Selaginella rupincola
 Selaginella rzedowskii

s 
 Selaginella sajanensis
 Selaginella sakuraii
 Selaginella salazariae
 Selaginella sambasensis
 Selaginella sambiranensis
 Selaginella sandvicensis
 Selaginella sandwithii
 Selaginella sanguinolenta
 Selaginella sarawakensis
 Selaginella sartorii
 Selaginella scabrifolia
 Selaginella scalariformis
 Selaginella scalmophylla
 Selaginella schaffneri
 Selaginella schatteburgiana
 Selaginella schefferi
 Selaginella schiedeana
 Selaginella schizobasis
 Selaginella schlechteri
 Selaginella schultesii
 Selaginella schumannii
 Selaginella sechellarum
 Selaginella seemannii
 Selaginella selaginoides
 Selaginella selangorensis
 Selaginella sellowii
 Selaginella semicordata
 Selaginella sepikensis
 Selaginella sericea
 Selaginella serpens
 Selaginella serratosquarrosa
 Selaginella serrulata
 Selaginella sertata
 Selaginella sespillifolia
 Selaginella setchellii
 Selaginella shabaensis
 Selaginella shakotanensis
 Selaginella siamensis
 Selaginella sibirica
 Selaginella silvestris
 Selaginella simplex
 Selaginella simpokakensis
 Selaginella sinensis
 Selaginella singalanensis
 Selaginella sinuosa
 Selaginella smithiorum
 Selaginella sobolifera
 Selaginella societatis
 Selaginella soneratii
 Selaginella soyauxii
 Selaginella spanielema
 Selaginella sparsifolia
 Selaginella speciosa
 Selaginella spinulosovena
 Selaginella squarrosa
 Selaginella stauntoniana
 Selaginella stellata
 Selaginella stenophylla
 Selaginella steyermarkii
 Selaginella stipulata
 Selaginella stolleana
 Selaginella strigosa
 Selaginella strobiformis
 Selaginella suavis
 Selaginella subalpina
 Selaginella subarborescens
 Selaginella subcalcarata
 Selaginella subcordata
 Selaginella subdiaphana
 Selaginella subisophylla
 Selaginella subrugosa
 Selaginella subserpentina
 Selaginella subspinulosa
 Selaginella subsplendens
 Selaginella substipitata
 Selaginella subtrisulcata
 Selaginella suffruticosa
 Selaginella sulcata
 Selaginella sungemagneana

t 
 Selaginella tama-montana
 Selaginella tamariscina
 Selaginella tanyclada
 Selaginella tarda
 Selaginella taylorii
 Selaginella temehaniensis
 Selaginella tenella
 Selaginella tenera
 Selaginella tenerrima
 Selaginella tenuifolia
 Selaginella tenuissima
 Selaginella tereticaulis
 Selaginella terezoana
 Selaginella thomensis
 Selaginella thurnwaldiana
 Selaginella thysanophylla
 Selaginella tibetica
 Selaginella tomentosa
 Selaginella torricelliana
 Selaginella tortipila
 Selaginella trachyphylla
 Selaginella trichoclada
 Selaginella trichophylla
 Selaginella trisulcata
 Selaginella truncata
 Selaginella tuberculata
 Selaginella tuberosa
 Selaginella tyleri
 Selaginella tylophora

u 
 Selaginella uliginosa
 Selaginella umbrosa
 Selaginella uncinata
 Selaginella undata
 Selaginella underwoodii
 Selaginella unilateralis
 Selaginella urquiolae
 Selaginella usterii
 Selaginella utahensis

v-w 
 Selaginella vaginata
 Selaginella wahauensis
 Selaginella valdepilosa
 Selaginella valida
 Selaginella wallacei
 Selaginella wallichii
 Selaginella wallisii
 Selaginella vanderystii
 Selaginella vardei
 Selaginella wariensis
 Selaginella watsonii
 Selaginella wattii
 Selaginella weatherbiana
 Selaginella weinlandii
 Selaginella velutina
 Selaginella vernicosa
 Selaginella versatilis
 Selaginella versicolor
 Selaginella vestiens
 Selaginella vestita
 Selaginella whitmeei
 Selaginella victoriae
 Selaginella vieillardii
 Selaginella wightii
 Selaginella willdenowii
 Selaginella viridangula
 Selaginella viridissima
 Selaginella viridula
 Selaginella viticulosa
 Selaginella vogelii
 Selaginella wolffii
 Selaginella volkensii
 Selaginella volubilis
 Selaginella vonroemeri
 Selaginella wrightii
 Selaginella wurdackii

x 
 Selaginella xichouensis
 Selaginella xipholepis
 Selaginella xiphophylla
 Selaginella xishuiensis

y 
 Selaginella yemensis
 Selaginella yunckeri

z 
 Selaginella zahnii
 Selaginella zollingeriana

Примітки 

Плаунок
плаунок